De 2. Bundesliga van het seizoen 2014/15 was het 41ste seizoen dat deze competitie wordt georganiseerd. Nieuw dit seizoen waren 1. FC Nürnberg en Eintracht Braunschweig, die gedegradeerd waren uit de 1. Bundesliga en 1. FC Heidenheim 1846, RB Leipzig en SV Darmstadt 98 die gepromoveerd zijn uit de 3. Liga. 

In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 763 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.49 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Rouwen Hennings van Karlsruher SC met 17 treffers.

Clubs

Eindstand

Uitslagen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2014/15 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Scheidsrechters
''Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2014/15 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

FC Ingolstadt 04

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Ingolstadt 04, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van de Oostenrijkse trainer-coach Ralph Hasenhüttl voor de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de 1. Bundesliga voor het seizoen 2015/16.

Zie ook
DFB-Pokal 2014/15
Bundesliga 2014/15

2015
Duits competitievoetbal 2014/15